RNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Richmond Municipal (Stati Uniti)